Německé jméno Wernsdorf nesou česká sídla:

 Staré Verneřice – zaniklá ves v okrese Teplice
 Vernéřov (Klášterec nad Ohří) – zaniklá obec v okrese Chomutov
 Veřovice – obec v okrese Nový Jičín
 Vernířovice (Žacléř) – osada, součást města Žacléře

Německé názvy sídel v Česku